Името Раздел носят две български села:

 Раздел (Област Силистра)
 Раздел (Област Ямбол)